

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Giełczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Giełczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Giełczyn – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne

Zobacz też 
 Giełczynek